Opera Nazionale Combattenti
Ordinary National Certificate
Open Network Computing
Ottanitrocubano
Criceto russo